

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Drv“ beginnt.

Drv 



Drve 
 Drvenkar, Zoran (* 1967), deutscher Schriftsteller

Drvi 
 Drviš, Stipe (* 1973), kroatischer Boxer